La fuga di Logan (Logan's Run) –  romanzo del 1967 di William F. Nolan e George Clayton Johnson
La fuga di Logan (Logan's Run) –  film del 1976 diretto da Michael Anderson, ispirato al romanzo
La fuga di Logan (Logan's Run) –  serie televisiva del 1977 ispirata al film
La fuga di Logan (Logan's Run) –  fumetto edito nel 1977 dalla Marvel Comics, ispirato al film, disegnato da George Pérez, con le chine di Klaus Janson e i testi di Gerry Conway